Санто Томас Мазалтепек има више значења:

 Општина Санто Томас Мазалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас Мазалтепек (Санто Томас Мазалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику